Пьер Московиси́ (), (род. 16 сентября 1957, Париж, Франция) — французский политик, европейский комиссар по экономике и финансовым делам. 

Сын французского психолога еврейского происхождения из Румынии Сержа Московиси.

В молодости начинал в Революционной коммунистической лиге, с 1984 года — член Социалистической партии Франции. 

Министр по европейским делам в правительстве Лионеля Жоспена (1997—2002). Вице-президент Европейского парламента (2004—2007).
Министр экономики, финансов и внешней торговли Франции в кабинете Жана-Марка Эро с 16 мая 2012 по 31 марта 2014. 

С 1 ноября 2014 по 1 декабря 2019 года занимал пост европейского комиссара по экономике и финансовым делам в Комиссии Юнкера.

Примечания 

Выпускники лицея Кондорсе
Выпускники Института политических исследований
Депутаты Европарламента от Франции
Политики Франции
Министры финансов Франции
Министры по европейским делам Франции
Члены французской Социалистической партии (1969)
Троцкисты Франции
Политики XXI века
Европейские комиссары